Vzorec C4H6 může označovat:

 But-1-yn neboli ethylacetylen (H3C-CH2-C≡CH)
 But-2-yn (H3C-C≡C-CH3)
 1,2-butadien (H2C=C=CH-CH3)
 1,3-butadien (H2C=CH-CH=CH2)
 Cyklobuten
 1-methylcyklopropen
 2-methylcyklopropen
 Methylencyklopropan

{{DISPLAYTITLE:C4H6}}